Parabellum – tipo di cartuccia per arma da fuoco prodotta dalla azienda tedesca Deutsche Waffen und Munitionsfabriken 
 9 × 19 mm Parabellum
 7,65 × 21 mm Parabellum